Бори́с Андре́евич Мокроу́сов (, посёлок Канавино, Нижегородская губерния, Российская империя — 27 марта 1968, Москва, СССР) — советский композитор.
Лауреат Сталинской премии второй степени (1948).
Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1962 год).

Биография 
Родился 14 (27 февраля) 1909 года в посёлке Канавино (ныне район Нижнего Новгорода).
Играть научился в школьной самодеятельности, освоив балалайку, мандолину, гитару, а в 13 лет самостоятельно по слуху и фортепиано.
Сочинять мелодии начал ещё школьником.
С 1924 года подрабатывал тапёром в клубе железнодорожников.

С 1924 по 1925 год учился в Нижегородском техникуме (здание сохранилось, Октябрьская улица, 14, мемориальная доска), на рабфаке МГК имени П. И. Чайковского, а затем поступил на её композиторский факультет, который окончил в 1936 году.
Два года спустя Мокроусов написал песню «Милый мой живёт в Казани», принёсшую ему известность.

В конце 1941 года для документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» он пишет «Песню защитников Москвы».
В 1943 году Мокроусов создаёт песню-балладу «Заветный камень».

Ярко талант композитора проявился в создании лирических песен.
Их отличает задушевность, искренность, высокий вкус.
К вершинам песенной лирики можно отнести «На крылечке», «Осенние листья», «Сормовскую лирическую», «Когда весна придёт, не знаю», «Хвастать, милая, не стану», «Мы с тобою не дружили».
Как правило, Мокроусов сначала сочинял мелодию, и уже потом поэт писал к ней стихи.
Композитор сотрудничал с известными поэтами-песенниками: Исаковским, Долматовским, Лисянским, Лабковским, Глейзаровым.
Много талантливых песен создано в творческом содружестве с Алексеем Фатьяновым.

В 1940-е — 1950-е годы песни Мокроусова были необыкновенно популярны.
Произведения композитора исполняли Обухова, Лемешев, Утёсов, Шульженко, Шмелев, Отс, Нечаев, Трошин, Аркадий Райкин, Ив Монтан.
Они звучали на французском, итальянском, польском, финском, китайском, японском, корейском языках.

В 1956 году Мокроусов написал песню «Вологда», но широкую популярность она завоевала лишь в 1976 году, когда её исполнил ансамбль «Песняры».
«Вологда» стала визитной карточкой этого ансамбля.

Последней работой композитора стала музыка к фильму «Неуловимые мстители».
Написать музыку к следующей серии — «Новые приключения неуловимых» — помешала смерть.

Умер 27 марта 1968 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 6).

Режиссёр «Неуловимых мстителей» Эдмонд Кеосаян так описывает его похороны: «Когда я вспоминаю о Борисе Андреевиче Мокроусове, великом русском песеннике (я не преувеличиваю — великом!), перед глазами встаёт картина… Гроб… И некому поднять… Поднимали мы его со своими „неуловимыми“ — четверо пацанов 14—15-летних и я… Нет, не так должно было проводить в последний путь Бориса Андреевича Мокроусoва. Не так!»

Творчество 
Автор оперы «Чапай» и популярной оперетты «Роза ветров» (1947)

Фильмография 
  — Свадьба с приданым (фильм-спектакль)
  — Весна на Заречной улице
  — Наши соседи
 1957 — Координаты неизвестны
 1959 — Особый подход
  — Стряпуха
  — Неуловимые мстители

Песни 

 «Буду ждать тебя»
 «Бьют свинцовые ливни»
 «Вечерком на реке»
 «Возраст призывной»
 «Вологда»
 «Всегда ты хороша»
 «Вьётся вдаль тропа лесная»
 «Жди солдата»
 «Заветный камень»
 «Запели песни»
 «Зацветает степь лесами»
 «Ивушка»
 «Когда весна придёт, не знаю»
 «Когда поёт далёкий друг» (об Иве Монтане)
 «Костры горят далёкие»
 «Милый мой живёт в Казани»
 «Море шумит»
 «Мы люди большого полёта»
 «Мы с тобою не дружили»
 «Наговоры»
 «Назначай поскорее свидание»
 «На крылечке»
 «Не знала я»
 «Одинокая гармонь»
 «О родной земле»
 «Осенние листья»
 «Песенка влюблённого пожарника»
 «Песенка фронтовых шофёров»
 «Песня защитников Москвы»
 «Песня цыгана»
 «Пионерская походная»
 «По мосткам тесовым»
 «Прогулка»
 «Ромашка»
 «Россия — наша Родина»
 «Скрылись чайки»
 «Сормовская лирическая»
 «Ты не верь сатане»
 «Ты рядом со мной»
 «Уезжала девушка»
 «Хвастать, милая, не стану»
 «Ходит белая луна»
 «Ходят соколы»
 «Хороши весной в саду цветочки»
 «Широка ты, родная Россия»
 «Это вам, романтики»
 «Я за реченьку гляжу»
 «Ярославна»
 «Ясной ночкою»

В области инструментальной музыки Мокроусов написал концерт для тромбона с оркестром, «Антифашистскую симфонию», пьесы для фортепиано и другое.

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств Чувашской АССР (1962)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за песни «Заветный камень», «О родной земле», «Одинокая гармонь», «Хороши весной в саду цветочки…»

Память 

Именем Бориса Мокроусова названа улица в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
 25 апреля 2005 года на площади звезд у ГЦКЗ «Россия» состоялась закладка звезды Бориса Мокроусова.
 Мемориальная доска Б. А. Мокроусову по адресу Котельническая набережная, дом 1/15
 Мемориальная доска в Нижнем Новгороде (улица Октябрьская, 14)

Критика 
Писатель Марк Фрейдкин, считавший Мокроусова прекрасным композитором и великолепным мелодистом, с недоумением критиковал его за «Песенку влюбленного пожарника», написанную для спектакля Аркадия Райкина «Времена года», полагая, что Мокроусов позаимствовал мотив у аргентинской песенки «Милонга де Буэнос-Айрес» () 1939 года.

Примечания

Ссылки 
 Нижегородские мемориалы. Б. А. Мокроусов

Заслуженные деятели искусств Чувашской АССР
Выпускники Московской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Композиторы-песенники
Оперные композиторы
Социалистический реализм
Похороненные на Новодевичьем кладбище